Patrick Hager (né le  à Stuttgart en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Après avoir évolué en troisième division allemande pour les Starbulls Rosenheim, il fait ses débuts en 2007 au sein de la Deutsche Eishockey Liga, le championnat élite allemand, avec les Krefeld Pinguine. Il a également joué pour l'ERC Ingolstadt, les Kölner Haie et l'EHC Munich.

Il représente l'Allemagne lors des compétitions internationales. Il prend part aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 se tenant à Pyeongchang en Corée du Sud. L'Allemagne cause la surprise en se rendant jusqu'en finale, qui se conclut par une défaite en prolongation face aux athlètes olympiques de Russie. Il remporte ainsi la médaille d'argent avec l'équipe allemande, et est le meilleur pointeur de son pays avec 7 points en autant de matchs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2003-2004||Starbulls Rosenheim U20||  ||32 ||4 ||11 ||15 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005||Starbulls Rosenheim U20|| DNL ||32 ||15 ||18 ||33 ||146 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2004-2005||Starbulls Rosenheim || Oberliga || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006||Starbulls Rosenheim U20|| DNL || 25 ||20 ||20 ||40 ||101 ||7 ||6 ||8 ||14 ||8 
|-
| 2005-2006||Starbulls Rosenheim|| Oberliga ||13||2||3||5||10||-||-||-||-||-
|-
| 2006-2007||Starbulls Rosenheim||Oberliga||47||16||14||30||94||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Krefeld Pinguine||DEL||52||9||7||16||52||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Starbulls Rosenheim||Oberliga||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||Krefeld Pinguine||DEL||51||15||10||25||68||7||1||0||1||16
|-
| 2009-2010||Krefeld Pinguine||DEL||42||12||16||28||70||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Krefeld Pinguine||DEL||51||11||9||20||56||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Krefeld Pinguine||DEL||47||12||12||24||108||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||ERC Ingolstadt ||DEL||52||9||20||29||60||6||1||1||2||26
|-
| 2013-2014||ERC Ingolstadt ||DEL||46||5||14||19||75||21||2||6||8||28
|-
| 2014-2015||ERC Ingolstadt ||DEL||50||17||19||36||44||18||5||4||9||24
|-
| 2015-2016||Kölner Haie||DEL||50||14||30||44||69||15||7||11||18||16
|-
| 2016-2017||Kölner Haie||DEL||47||14||28||42||100||4||0||2||2||0
|-
| 2017-2018||EHC Munich ||DEL||50||15||12||27||32||17||6||7||13||18
|-
| 2018-2019||EHC Munich ||DEL||37||6||14||20||82||18||4||6||10||41
|-
| 2019-2020||EHC Munich ||DEL||41 ||9||18||27||26||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021||EHC Munich ||DEL||28 || 5 ||14 || 19 || 18 || 0 || 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022||EHC Munich ||DEL| ||  ||

Au niveau international 

|-
|2005 || align=left| Allemagne U17 || align=left|Défi mondial -17 ans ||5 ||2 ||0 ||2 ||4 || align=left| place
|-
|2006 || align=left| Allemagne U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||1 ||2 ||3 ||6 || align=left| place
|-
|2008 || align=left| Allemagne U20 || align=left|Championnat du monde junior D1 ||5 ||5 ||7 ||12 ||2 || align=left| place (promu en élite)
|-
|2009 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 || align=left| place
|-
|2010 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||8 || align=left| place
|-
|2013 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||7 ||1 ||0 ||1 ||6 || align=left| place
|-
|2015 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||2 ||2 ||14 || align=left| place
|-
|2016 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||8 ||3 ||4 ||7 ||6 || align=left| place
|-
|2016 || align=left| Allemagne || align=left|Qualification olympique ||3 ||1 ||3 ||4 ||0 || align=left|Qualifié
|-
|2017 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||6 ||2 ||1 ||3 ||27 || align=left| place
|-
|2018 || align=left| Allemagne || align=left|Jeux olympiques ||7 ||3 ||4 ||7 ||4 || align=left| Médaille d'argent
|-
|2018 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||7 ||3 ||1 ||4 ||2 || align=left| place
|-
|2019 || align=left| Allemagne || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||1 ||1 ||22 || align=left| place
|-
|2022 || align=left| Allemagne || align=left| Jeux olympiques ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 || align=left|  place

Trophées et honneurs personnels 
2013-2014 : champion d'Allemagne avec l'ERC Ingolstadt.
2017-2018 : champion d'Allemagne avec l'EHC Munich.

Références 

Naissance en septembre 1988
Naissance à Stuttgart
Joueur international allemand de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Kölner Haie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé d'argent olympique allemand
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022